Le slalom féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le  à 16 h 45 puis à 20 h 15 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Slalom femmes